Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2010 se konal ve dnech 13. - 19. září v kanadském Québecu v hale na koberci. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Aravane Rezaïová (1. kolo)
  Lucie Šafářová (semifinále)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Melanie Oudinová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Olga Govorcovová (1. kolo)
  Sofia Arvidssonová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazení 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finále)
  Carly Gullicksonová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Michaëlla Krajiceková (1. kolo)
  Sarah Borwellová /  Raquel Kopsová-Jonesová (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Tenisový turnaj v Quebecu